Dobra geológica — estrutura geológica formada em consequência de forças compressivas aplicadas a estratos rochosos
Dobra espacial — forma fictícia de propulsão mais rápida do que a luz

Moedas 
Dobra — antiga moeda de ouro
Dobra são-tomense — de São Tomé e Príncipe

Geografia

Polónia 
Dobra (Łobez)
Dobra (Turek)
Comuna de Dobra (Police)

Roménia 
Dobra (Dâmbovița)
Dobra (Hunedoara)
Rio Dobra (Arieș)
Rio Dobra (Caraș)
Rio Dobra (Lotru)
Rio Dobra (Moldova)
Rio Dobra (Mureș)
Rio Dobra (Sebeș)

Outros países 
Dobrá (Frýdek-Místek) — na Chéquia
Dobra (Golubac) — na Sérvia

Desambiguações de topônimos